Stronnictwo Narodowe (1916–1918)
 Stronnictwo Narodowe (1928–1947)
 Stronnictwo Narodowe (emigracyjne)
 Stronnictwo Narodowe (III Rzeczpospolita)